Wästfelt är ett svenskt efternamn som kan stavas på många olika sätt. Den 31 december 2012 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna

 Wästfelt 75
 Westfält 38
 Westfelt 36
 Westfeldt 29
 Vestfält 27
 Västfält 8
 Wästfeldt 5
 Vestfelt 5
 Västfelt 4
 Vestfeldt 3
 Vestfäldt 1
Tillsammans blir detta 231 personer.

Personer med namnet Wästfelt eller varianter av detta namn
 Alexander Johan Wästfelt (1811–1892), militär
 Anders Wästfelt (1652–1705), lagman och häradshövding
 Anna Wästfelt (1856–1934), konstnär och lärare
 Augusta Wästfelt (1850–1920), författarinna och försvarsvän
 Axel Wästfelt, flera personer
 Axel Wästfelt (landshövding) (1821–1901), militär och ämbetsman
 Axel Wästfelt (företagsledare) (1881–1951), företagsledare
 Bengt Westfelt (1923–2008), filmfotograf
 Eric Wästfelt (1918–1984), målare, tecknare och teckningslärare
 Carl Gustaf Wästfelt (1852–1930), jurist
 Fritz Wästfelt (1809–1881), läkare
 Gerhard Wästfelt (1828–1899), läkare
 Gunnar Westfelt (1920–1993), filmfotograf
 Ingeborg Westfelt-Eggertz (1855–1936), målare
 Jennifer Westfeldt (född 1970), amerikansk skådespelare, manusförfattare, regissör och producent
 Lillie Wästfeldt (1886–1952), skådespelare
 Ludvig Henrik Benjamin Wästfelt (1807–1889), militär
 Malin Bylund Westfelt (född 1963), översättare
 Marcus Westfält (född 2000), ishockeyspelare
 Måns Westfelt (1928–2015), skådespelare
 Oscar Wästfelt (1849–1908), överste
 Ragnar Westfelt (1888–1968), fotograf
 Victor Westfelt (1838–1906), ingenjör

Källor

Svenska efternamn